

Прокторвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Прокторвілл — селище, штат Огайо